Zawody w judo na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011 w Rio de Janeiro zostały rozegrane w dniach 18–23 lipca w hali Universidade da Força Aérea Brasileira podczas światowych igrzysk wojskowych. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Brazylii (5 złote, 4 srebrnych oraz 3 brązowe). Polska reprezentacja liczyła 10 zawodników (3 kobiety i 7 mężczyzn) zdobyła 2 złote, srebrny i 3 brązowe medale.

Zawody były równocześnie traktowane jako 42 Wojskowe Mistrzostwa Świata w judo.

Harmonogram 

Legenda;

Reprezentacja Polski 
W dniu 18 lipca zostały rozegrane finały walk drużynowych gdzie męska reprezentacja Polski zdobyła medal brązowy.

Kobiety 
 Kinga Kubicka (WKS Flota Gdynia) – odpadła w eliminacjach (48 kg)
 Katarzyna Wójtowicz (WKS Śląsk Wrocław) – 7. (70 kg)
 Daria Pogorzelec (Gwardia Opole) – złoty medal (78 kg)

Mężczyźni 
 Sebastian Janicki (WKS Śląsk Wrocław) – brązowy medal drużynowo (60 kg)
 Tomasz Kowalski (AZS Opole) – złoty medal + brązowy medal drużynowo (66 kg)
 Mariusz Janicki (WKS Śląsk Wrocław) – brązowy medal drużynowo (73 kg)
 Łukasz Błach (WKS Śląsk Wrocław) – brązowy medal + brązowy medal drużynowo (81 kg)
 Robert Krawczyk (Czarni Bytom) – srebrny medal + brązowy medal drużynowo (90 kg)
 Kacper Larem (Gwardia Warszawa) – brązowy medal + brązowy medal drużynowo  (100 kg)
 Janusz Wojnarowicz (Czarni Bytom) – brązowy medal drużynowo (+100 kg)

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w judo
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w sporcie
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011
Judo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe